Ву́лиця Добролю́бова — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Сміла.
 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Чернігів.
 Вулиця Добролюбова — вулиця в місті Кривий Ріг.

 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Балта.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Устима Кармелюка у місті Ватутіне.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Вінниця.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Українського Відродження у місті Дубно.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Катерини Білокур у місті Ізмаїл.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Джерельна у місті Ізюм.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Михайла Вербицького у місті Коростень.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Вишнева у місті Коростишів.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Січових Стрільців у місті Кременчук.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Української добровольчої армії у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Михайла Вербицького у місті Лебедин.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Павла Тичини у місті Марганець.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Братів Шерегіїв в місті Мукачево.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Дмитра Крошки у місті Ніжин.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Євгена Панченка у місті Павлоград.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Діонісія Міклера в місті Рівне.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Володимира Затуливітра у місті Суми.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Ярослава Геляса у місті Ужгород.
 Вулиця Добролюбова — колишня назва вулиці Родини Ханенків у місті Фастів.

Вулиці, названі на честь людей